Sitamarhi (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Sitamarhi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sitamarhi